Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Rio Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první ročník turnaje.

Trofej si odnesla dvojice Irina-Camelia Beguová a María Irigoyenová. V semifinále vyřadili nejvýše nasazené Barboru Záhlavovou-Strýcovou a Kláru Zakopalovou. Ve finále pak hladce porazili pár Johanna Larssonová a Chanelle Scheepersová ve dvou setech 6–2 a 6–0.

Nasazení párů 
  Barbora Záhlavová-Strýcová /  Klára Zakopalová (semifinále)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Jarmila Gajdošová (čtvrtfinále)
  Irina Burjačoková /  Katarzyna Piterová (1. kolo).

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rio Open 2014
WTA Tour 2014